Le tournoi de New York est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1968, organisée par la ligue professionnelle National Tennis League, se dispute du 18 au .

Ann Haydon-Jones remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.

Primes et points

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de New York

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

NTL 1968
New York
Tennis aux États-Unis en 1968
Tennis en mai 1968